Оорт — фамилия. Известные носители:
 Оорт, Барт ван (род. 1959) — нидерландский пианист.
 Оорт, Ян Хендрик (1900—1992) — нидерландский астроном.

Другое 
 (1691) Оорт — типичный астероид главного пояса, который был открыт 9 сентября 1956 года.